Воротан — многозначный термин.

 Воротан — река в Закавказье, правый приток Акеры.
 Воротан — село в центральной части Сюникской области Армении.
 Воротан — село в восточной части Сюникской области Армении.